Барбара О’Нил (; Сент Луис, Мисури, 17. јул 1910 — Кос Каб, Конектикат, 3. септембар 1980) била је америчка глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1930-е
|-
| 1937. || Мајка или блудница || -{Stella Dallas}- || Хелен Морисон Далас ||
|-
| rowspan=3| 1938. || — || -{Love, Honor and Behave}- || Сали Пејнтер ||
|-
| Сломљени цвет || -{The Toy Wife}- || Луиз Бригард ||
|-
| Ја сам закон || -{I Am the Law}- || Џери Линдси ||
|-
| rowspan=4| 1939. || Лондонски торањ || -{Tower of London}- || краљица Елизабета ||
|-
| — || -{The Sun Never Sets}- || Хелен Рандолф ||
|-
| Кад осване сутрашњи дан || -{When Tomorrow Comes}- || Мадлен Шагал ||
|-
| Прохујало са вихором || -{Gone with the Wind}- || Елен О’Хара ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1940-е
|-
| 1940. || И после свега срећа || -{All This, and Heaven Too}- || војвоткиња од Пралена ||
|-
| 1941. || — || -{Shining Victory}- || госпођица Лиминг ||
|-
| 1947. || Иза затворених врата || -{Secret Beyond the Door...}- || госпођица Роби ||
|-
| 1948. || Сећам се Маме || -{I Remember Mama}- || Џеси Браун ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1950-е
|-
| 1950. || Вртлог || -{Whirlpool}- || Тереза Рандолф ||
|-
| 1952. || Анђеоско лице || -{Angel Face}- || госпођа Кетрин Тремејн ||
|-
| 1955. || — || -{Flame of the Islands}- || госпођа Дурјеј ||
|-
| 1959. || Прича о калуђерици || -{The Nun's Story}- || мати Дидима ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1970-е
|-
| 1972. || — || -{I leoni di Pietroburgo}- || Тамила ||
|}

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1910.
Умрли 1980.
Америчке глумице